Linda Olsson kan syfta på:

Linda Olsson (författare) (född 1948), svensk jurist och författare
Linda Olsson (skådespelare), svensk musikalartist
Linda Olsson (friidrottare) (född 1972), svensk medel- och kortdistanslöpare aktiv ca 1990–2002
Linda Olsson (friidrottare, född 1981) (född 1981), svensk kort- och medeldistanslöpare aktiv ca 2004-